Droga krajowa B55 – droga krajowa w Austrii
 Droga krajowa B55 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z zachodu na północ od skrzyżowania z autostradą A44 na węźle Jülich Ost do skrzyżowania z drogą B61 na obwodnicy Wiedenbrück w Nadrenii Północnej-Westfalii